Urraca es el nombre que han tenido varias reinas e infantas de Castilla y de León: 

 Urraca de León (1081–1126), reina de León, hija del rey Alfonso VI de León.
 Urraca de Castilla (1186–1220), reina de Portugal, casada con Alfonso II de Portugal.